Cnemaspis africana är en ödleart som beskrevs av  Werner 1895. Cnemaspis africana ingår i släktet Cnemaspis och familjen geckoödlor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. a. africana
 C. a. elgonensis

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
africana